Fairbury peut désigner :
 Fairbury, une ville du Nebraska
 Fairbury, une ville de l'Illinois